Кубок Норвегии по футболу 2014 () — 109-й розыгрыш Кубка Норвегии по футболу.

Четвёртый раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Статистика на сайте rsssf.com

2013
Спорт в Норвегии в 2014 году
Норвегия